Џ, џ — буква расширенной кириллицы, входит в алфавиты сербского, македонского и абхазского языков. В сербском алфавите 29-я, в македонском — 30-я. Означает аффрикату  (в абхазском ɖʐ или dʐ).

Происходит из румынской кириллической письменности, где использовалась с XV века и обозначала аффрикату .

В сербской письменности встречается (большей частью в заимствованиях из турецкого или через турецкий) с тем же значением с XVII века, но нерегулярно: по крайней мере Вук Стефанович (не назвавшийся ещё тогда Караджичем, ) в первый вариант реформированного сербского алфавита букву Џ не включил (см. стр. 9 его грамматики 1814 года), использовав диграф чж: Боїачжиа, Карапанчжић (но о существовании такой буквы он знал, упомянув её на стр. 2). Появившаяся в более позднем варианте его алфавита прописная буква Џ была целиком в строке (см. стр. 9 букваря 1827 года), но этот вариант начертания не прижился.

Буквы в сербском алфавите не имеют названий. Когда требуется произношение по буквам, букву называют «джэ» (в отличие от «джье», что соответствует букве Ђ). Существует вариант названия «джервь», созданный по аналогии с традиционными наименованиями «червь» для буквы Ч и «дервь» (иногда «гервь») для буквы Ћ.

В македонский алфавит буква была введена 4 декабря 1944 года по результату голосования членов «филологической комиссии по установлению македонской азбуки и македонского литературного языка» (10 голосов «за», 1 «против»); альтернативным предложением было использование диграфа дж по болгарскому образцу.

Букву пытались ввести в украинскую письменность: она использовалась в напечатанном в 1837 году поэтическом сборнике «Русалка днѣстровая», но соответствующая орфографическая система не прижилась.

Всеволод Миллер использовал букву в осетинском языке («Осетинские этюды»).

В церковнославянских шрифтах (как старопечатных, так и нового времени) начертание Џ иногда применяется для буквы Ц.

Таблица кодов 

В HTML прописную букву можно записать как &#1039; или &#x40F;, а строчную — как &#1119; или &#x45F;.

См. также 
 Список букв кириллицы

Литература 
 Писменица сербскога їезика по говору простога народа, написана Вуком Стефановићем, сербиїанцем. У Виенни, 1814. У печатньи Г. Іоанна Шнирера. [Репринт: Краљево: ГИРО «Слово», 1984].
 Први Српски Буквар. Написао Вук Стеф. Караџић, философије доктор… У Бечу, у штампарији Јерменскога намастира, 1827. [Репринт: Београд: Народна библиотека Србије, графичко предузеће «Зајечар», 1978.]
 Иван Кочев, Иван Александров. Документи за съчиняването на «македонския книжовен език» // Македонски преглед (Macedonian review). Списание за наука, литература и обществен живот. Година XIV, книга 4 (София, 1991). Стр. 17. .
 Петар Ђорђић. Историја српске ћирилице. Београд, 1971.

Ссылки 

Д
Д